Regno Unito
Hurst Green – parrocchia civile dell'East Sussex
Hurst Green – villaggio del Lancashire
Hurst Green – cittadina del Surrey
Hurst Green – località di Dudley, West Midlands